Luftstreitkräfte kan syfta på:

Tyska kejsarrikets flygtrupper – Tysklands flygvapen 1913–1918
Österrikes flygvapen – en del av Österrikes försvarsmakt sedan 1955